El Torneig de Zagreb 2010, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2010, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La setena edició del torneig es va disputar entre l'1 i el 7 de febrer de 2010 al Dom Sportova de Zagreb (Croàcia).

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí
 Quadre doble masculí

2010
ATP World Tour 2010